Volkskünstler steht für:

 Künstler im Bereich der Volkskunst
 Volkskünstler (Ehrentitel)